Името Брусен носят две български села:

 Брусен, област Враца
 Брусен, област София